Berner Sportclub Young Boys 1898 - beter bekend als BSC Young Boys - is een Zwitserse sportclub uit Bern. In eigen land wordt de clubnaam gewoonlijk tot YB afgekort. De kleuren van de vereniging zijn geel en zwart.

De belangrijkste tak van de club is de voetbalafdeling. Het eerste team speelt in de Zwitserse Super League. Het werd tot nu toe dertien keer Zwitsers kampioen en won zes keer de beker. Internationaal behoort Young Boys tot de meest succesvolle Zwitserse voetbalclubs, met als absoluut hoogtepunt de halve finales van de Europacup I in 1959.

De thuiswedstrijden werkt het eerste elftal sinds 2005 af in het Stade de Suisse - daarvoor was dat in het Wankdorfstadion. Young Boys behoort tot de bekendste en meest traditionele voetbalclubs in Zwitserland. In vergelijking met veel andere Zwitserse clubs heeft het een actieve en trouwe schare fans. Het was gedurende een lange periode een van de clubs met de meeste leden.

Young Boys Bern heeft ook een grote afdeling junioren. Het belofteteam (YB II) speelt in de Promotion League, de derde klasse. Het hoogste amateurniveau van Zwitserland is tevens de top die bereikt kan worden voor belofte-elftallen. De vrouwen spelen in de Nationalliga A, de hoogste competitie in het Zwitserse vrouwenvoetbal.

Naast het voetbal zijn er binnen de club ook een veldhockey-, bowling- en seniorenvoetbalafdeling. De vrouwen veldhockeyploeg van de club speelt ook in de hoogste Zwitserse competitie.

Prestaties 
De eerste landstitel werd in 1903 gevierd. Van 1909 tot 1911 werden drie opeenvolgende titels binnengehaald. In 1925 verhuisde de club naar het Wankdorfstation en veranderde de FC in zijn naam in BSC om aan te duiden dat voetbal niet de enige sport was die beoefend werd.

De jaren vijftig waren een gouden tijd. De beker werd twee keer gewonnen, en vanaf 1957 haalde de club vier opeenvolgende titels. In 1997 degradeerde de club naar 2e klasse; ze kon pas in 2000 terugkeren. Een jaar later moest de club naar een ander stadion trekken omdat het Wankdorfstadion vernieuwd moest worden. Vier jaar later kon de club in het nieuwe stadion: het Stade de Suisse.

Na 32 jaar wachten wist Young Boys zich in 2018 opnieuw te kronen tot landskampioen van Zwitserland. De club uit Bern won op zaterdag 28 april van FC Luzern (2-1) en maakte zodoende een einde aan de dominantie van FC Basel, dat de laatste acht jaar kampioen was geworden. Het winnende doelpunt voor de ploeg van de Oostenrijkse trainer-coach Adi Hütter kwam in de 89ste minuut op naam van Jean-Pierre Nsame. In 2019 en 2020 prolongeerde Young Boys het landskampioenschap.

Erelijst

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen

BSC Young Boys in Europa 

BSC Young Boys speelt sinds 1957 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
 Champions League (9x)
2004/05, 2010/11, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Europacup I (5x)
1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1986/87
 Europa League (10x)
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21
Europa Conference League (1x)
 2022/23
 Europacup II (3x)
1977/78, 1979/80, 1987/88
 UEFA Cup (6x)
1975/76, 1993/94, 2003/04, 2006/07, 2007/08, 2008/09
 Intertoto Cup (1x)
2005

Selectie 2019/20

Bekende (oud-)spelers 
  Lars Bohinen
  Tiago Calvano
  Andrés Escobar
  Senad Lulić
  Anders Limpar
  Piotr Nowak
  Hans Pulver
  Tomasz Rząsa
  Grétar Steinsson
  Mirosław Trzeciak
  Johan Vonlanthen
  Gilles Yapi Yapo

Internationals 
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van BSC Young Boys uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Georges Bregy degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van BSC Young Boys in totaal 44 keer uit voor het Zwitserse nationale elftal.

Trainers

Voorzitter vereniging

Externe link 
 Officiële website

 
Zwitserse voetbalclub